Синди Чандлър () е второстепенна героиня в сериала на американската телевизия ABC „Изгубени“. Ролята се изпълнява от Кимбърли Джоузеф. Героинята е представена в пилотния епизод като стюардеса на Полет 815. Появява се и във втория, третия и шестия сезон на сериала. В българския дублаж се озвучава от Елена Русалиева.

Биография на героинята 
Синди е австралийска стюардеса, която работи в Авиолинии Океаник. На Полет 815 пилотът ѝ казва, че самолетът е изгубил радиовръзка и захожда обратно за Сидни, след като е летял в грешната посока два часа. Преди катастрофата тя подава на Джак Шепърд две допълнителни питиета водка при условие, че не казва на никого. След това Синди забелязва наркозависимия Чарли Пейс, който видимо не се чувства добре, и тръгва след него след като той се заключва в тоалетната. В този момент самолетът започва да пада.

Чандлър, Синди